Praxmarerkarspitze steht für:

 Östliche Praxmarerkarspitze
 Westliche Praxmarerkarspitze